Ба́шня Нахи́ль (ранее известная под проектным названием «Аль-Бурдж» (от , «Башня»)) — отменённый проект сверхвысокого небоскрёба, который планировалось построить в Объединённых Арабских Эмиратах в городе Дубае. Автор проекта — застройщик «». Высота небоскрёба должна была составить 1400 метров.

Башня «Нахиль» должна была состоять из четырёх отдельных башен, а архитектурно напоминать исламские традиционные постройки Испании, Александрии, Ирана и Марокко. Если бы здание было построено, то оно стало бы самым высоким небоскрёбом. Кроме того, оно должно было возводиться из бетона и стать самым высоким в мире сооружением из этого материала.

Ввиду мирового финансового кризиса столь дорогостоящий проект был официально отменён в декабре 2009 года.

См. также 
 Список самых высоких зданий в Дубае

Примечания 

Небоскрёбы высотой свыше 1000 метров
Невоплощённые сверхвысокие строения
Небоскрёбы Дубая